ЗІЛ (автомобільний завод ім. І. О. Лихачова) — російська автомобілебудівна компанія.
 ЗІЛ — зупинний пункт/пасажирська платформа Павелецького напрямку Московської залізниці у Москві.
 ЗІЛ — зупинний пункт Московського центрального кільця.
 Зіл — гора в Австралії.